Мижевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Мижевичи — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Мижевичи — агрогородок в Слонимском районе Гродненской области.